Seitenschutz steht für:
 Seitenschutz (Bauwesen)
 Seitenschutz bei Sonnenbrillen
 Seitenschutz (Panzerbau), aktive und passive Schutzausrüstungen
 Panzerschürze
 Käfigpanzerung
 Seitenaufprallschutz, konstruktives Schutzmerkmal im Pkw-Bau
 seitlicher Rammschutz für Motorwagen und Anhänger, konstruktives Schutzmerkmal im Lkw-Bau
 Schreibschutz für einzelne Seiten in einem elektronischen Dokument